La constitution espagnole peut désigner :
 La constitution de Bayonne ;
 la constitution espagnole de 1812, non appliquée par Ferdinand VII ;
 la constitution espagnole de 1837, qui établit la monarchie constitutionnelle et se fonde sur la souveraineté nationale ;
 la constitution espagnole de 1845, qui modère la précédente ;
 la Constitution espagnole de 1869, établie à la suite de la révolution de 1868 et qui débouche sur la Première République ;
 la Constitution espagnole de 1876, qui rétablit la monarchie constitutionnelle (restauration bourbonienne) ;
 la constitution espagnole de 1931, la loi fondamentale de la Seconde République ;
 la constitution espagnole de 1978, actuellement en vigueur et qui régit la monarchie constitutionnelle.